Том — частина якого-небудь твору, збірки творів, видання, яка становить окрему книжку, а також окрема книжка якогось твору, збірки творів, видання.
 Том — комп'ютерний термін
 Том — чоловіче ім'я
 «Том» — російський футбольний клуб з Томська
 Том Рене —французький математик.

Топонім 

 Том — річка в Росії, притока Зеї
 Том — річка в Росії, притока Обі

Див. також 
 Томм — селище в Німеччині (земля Рейнланд-Пфальц)